Новгородский автобус — автобусная система в Великом Новгороде.

История

Открытое акционерное общество «Автобусный парк» 
Начало созданию отдельного пассажирского предприятия положено 29 ноября 1955 года, когда после разделения автотранспортной конторы было выделено 36 автобусов, 37 легковых и 15 грузовых такси. На этой основе было создано пассажирское хозяйство, разметившее во вновь выстроенном гараже, который был рассчитан на 50 грузовых автомобилей.

За 10 лет пассажирское хозяйство увеличилось с 36 малогабаритных автобусов до 143 единиц типа ЛАЗ и ИКАРУС-55, из которого в 1966 году в отдельное хозяйство выделен таксопарк. В первом из предприятий Министерства автомобильного транспорта РСФСР в 1966 году введена бескондукторная система сбора оплаты за проезд, а с 1 октября 1973 года, опять в первом из предприятий Министерства, внедрили бескассовый метод сбора оплаты проезда. Для усиления контроля за работой автобусов на линии в 1972 году организована центральная диспетчерская служба.

1 октября 1982 года из состава Автоколонны 1406 было выделено пассажирское автотранспортное предприятие № 2 (ПАТ-2).

С марта 1995 года для улучшения сбора доходов на предприятии вновь вводится работа кондукторов пассажирского автотранспорта.

В ходе реализации проекта «Городской пассажирский транспорт» в 1996 году за счет средств кредита МБРР получены новые автобусы турецкой сборки Mercedes-Benz Türk O345 (короткие) и O345G («гармошки») общим количеством 80 единиц. Также проведён капитальный ремонт 29 автобусов. В 1997 году установлено новое оборудование, полученное за счет средств кредита МБРР, и заменен станочный парк, не обновлявшийся более двадцати лет.

С марта 1999 года начала работать новая столовая. Во втором квартале того же года принята в эксплуатацию пристройка к административному корпусу МУП ПАТ-2 — второй этаж над столовой.

С 2001 года в ремонтных мастерских предприятия организован капитальный ремонт кузовов автобусов. Ежегодно капитальный ремонт кузова производится более 15 единицам подвижного состава.

В феврале 2003 года введен в эксплуатацию учебный центр по подготовке водителей и слесарей для ремонта и обслуживания автобусного парка площадью 186,9 м².

В 2004 году построена площадка для стоянки автобусов, расположенная рядом с троллейбусным депо.

В 2012 году путём реорганизации троллейбусное депо отделилось от МУП ПАТ-2 в самостоятельную организацию. С июля 2014 года Троллейбусное Депо снова вошло в состав ОАО «Автобусный парк».

В настоящее время ОАО «Автобусный парк» имеет в своем составе две автобусные колонны, которые располагают 160 автобусами марок ЛиАЗ, Мерседес-Бенц, НефАЗ , ПАЗ, в том числе 93 автобуса ЛиАЗ-6212.70 и ЛиАЗ-5256.57, работающие на компримированном газе, арендованных у ООО «Питер-Авто». ОАО «Автобусный парк» обслуживает 24 автобусных и 3 троллейбусных маршрута. Ежедневно на линию выпускается 107 автобусов.

В октябре 2016 года произошёл большой скандал: «Питеравто» отозвало у ОАО «Автобусный парк» 73 автобуса ЛиАЗ-6212.70 по причине неуплаты аренды.

Подвижной состав 
Общегородской парк общественного транспорта насчитывает 351 автобусов. Основу подвижного состава городских автобусов составляют газовые автобусы особо большой вместимости ЛиАЗ-6212.70 и большой вместимости ЛиАЗ-5256.57, имеющие характерную бело-синюю окраску. Основной перевозчик города — ОАО «Автобусный парк» — арендует эти автобусы у петербургской транспортной компании «ПитерАвто» c 2012 года, когда были массово списаны автобусы Икарус-260, Икарус-280 и Mercedes-Benz O405G, составлявшие до этого большинство городских автобусов. Другие городские перевозчики — ООО «Городское ПАТП», ООО «АТП-3» и ООО «Автопрокат» — приобрели аналогичные автобусы у ярославского автобусного дилера «ЯрКамп» на условиях лизинга.

В 2013-2014 годах у «Автобусного парка» и ООО «Автопрокат» появилось несколько автобусов средней вместимости китайского производства Yutong ZK6852HG, которые, помимо Великого Новгорода, также эксплуатируются в качестве городских автобусов в Санкт-Петербурге, Тюмени, Томске, Омске и Удмуртии. В 2016 году «Автобусный парк» приобрёл партию из ещё 12 таких автобусов на газомоторном топливе на замену отработавшим свой срок автобусам ПАЗ-32054 для работы на маршрутах с небольшим пассажиропотоком. Приобретение данных автобусов вызвало критику со стороны новгородских общественников из-за наличия у них ступенек на входе и как следствие недоступности для инвалидов-колясочников и затруднённой доступности для других маломобильных групп населения.

В том же 2016 году транспортное предприятие «АТП-3» выпустило на линию два новых сочленённых низкопольных автобуса особо большой вместимости ЛиАЗ-6213, которые работают в основном на маршруте № 11. Автобусы были приобретены у ярославского автобусного дилера «ЯрКамп». Такие же автобусы были приобретены и другими перевозчиками: ОАО «Автобусный парк» (5 автобусов) и ООО «Городское ПАТП» (5 автобусов).

В октябре 2016 года произошёл большой скандал: «Питеравто» отозвало у ОАО «Автобусный парк» 73 автобуса ЛиАЗ-6212.70 по причине неуплаты аренды. . Впоследствии часть отозванных автобусов была возвращена городу, что позволило стабилизировать ситуацию с перевозками.

В январе 2018 года на маршруты «Автобусного парка» вышли 49 автобусов, безвозмездно переданных правительством Москвы: 23 трёхосных низкопольных автобуса МАЗ-107 и 26 трёхосных низкопольных автобусов Волжанин-6270.06 «СитиРитм-15». Достоинства автобусов — низкий пол на входе (у МАЗ-107 — кроме задней двери), недостатки — возраст 10 лет, малое количество сидячих мест у модели МАЗ-107 (24 сиденья, практически как в гораздо более коротком двухосном ЛиАЗ-5256), также в холодное время года салон может быть недостаточно отапливаемым и некомфортным для сидения. Поэтому было принято решение в дальнейшем обновлять подвижной состав новыми современными автобусами.

В декабре 2018 года в ООО «Городское ПАТП» пришла первая партия из 8 автобусов ЛиАЗ-5292.67, в октябре 2019 года — ещё 6 таких же автобусов. Достоинства новых автобусов — низкий пол на входе во все двери, тёплый хорошо отапливаемый салон, использование газомоторного топлива и большое количество сидячих мест (30).

В декабре 2019 года 28 автобусов ЛиАЗ-5292.67-11 поступили в ОАО «Автобусный парк».

В декабре 2021 года 24 рейсталинговых автобуса ЛиАЗ-5292.67 поступило в ООО «Городское ПАТП».

В мае 2022 года в АО «Автобусный парк» поступила партия тех же рестайлинговых автобусов ЛиАЗ-5292.67, что и в ООО «Городское ПАТП» полугодом ранее.

Внутриобластной транспорт 

Регулярно выполняются автобусные рейсы практически во все райцентры области: Боровичи (через Крестцы, Окуловку), Старая Русса (через Шимск), Валдай (через Крестцы), Сольцы (через Шимск) по 5—6 рейсов в день.

Междугородный транспорт 

Регулярно выполняются автобусные рейсы в Санкт-Петербург, Лугу, Псков, Тверь. До 2012 года ходил рейс № 929 на Москву, но был отменен из-за нерентабельности. Таким образом, из Великого Новгорода в Москву можно добраться только на поезде №41/42 Великий Новгород — Нижний Новгород.

Международный транспорт 

Автобус 8199 маршрута В. Новгород — Псков — Рига ходит каждую среду и субботу в 18:20 часов.

Также через Великий Новгород три раза в неделю следует международный автобус компании «Ecolines» Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Мариямполе (Литва). Данный маршрут соединяет Великий Новгород с городами Псков, Остров, Резекне, Даугавпилс, Вильнюс, Каунас.

С 17 марта 2020 года указанные международные маршруты отменены в связи с запретом на международные пассажирские перевозки через границу Латвийской Республики с целью ограничения распространения распространение вируса COVID-19, а с февраля 2022 года в связи с закрытием границ и вовсе отменены на неопределенный срок.

Примечания

Ссылки 
 Карта транспорта с маршрутами автобусов
 Расписания движения автобусов
 Фотографии новгородских автобусов
 
 

Автобусные системы России
Автобус